Aa fra Oldhøjtysk: Aha, dansk Aa, Schweizertysk: Aa i betydningen  "Vand, Flod", afledt af det latinske aqua, som betyder vand, er betegnelsen i det dansk-tysk-nederlandske sprogområde for floder og bække. I det Bayern-østrigske alpe-område anvendes formen Ache. 

Der findes også enkelte søer opkaldt efter floder med navnet Aa (se Aasee). De følgende er de vigtigste vandløb med dette navn: To floder  i Letland, begge med udløb i Rigabugten, nær Riga, som er beliggende imellem dem; en flod i det nordlige Frankrig, med udløb i havet under Gravelines, og som kan besejles indtil St Omer; og en flod i Schweiz, i kantonerne Luzern og Aargau, som leder vand fra søerne Baldegger og Hallwiler ind i Aar. I Tyskland er der den Westphaliske Aa, som begynder sit løb i Teutoburgerskoven, og slutter sig til Werre ved Herford, Münster Aa, en biflod til Emsen, og andre.

På dansk var Aa tidligere betegnelsen for flod/vandløb, men siden 1948 er det blevet skrevet å. Den angelsachsiske udgave af ordet var ea, som nu om dage skrives eau, men det optræder i dag kun i flodnavne, og hovedsagelig i områder af England, som var under indflydelse af dansk kultur. På svensk har formen  å (aldrig Aa) altid været betegnelsen for en lille flod, som for eksempel Fyrisån, mens ordet älv er blevet brugt om større floder, såsom Dalälven.

Aa (vandløb) kan henvise til:
Aa (flod), i det nordlige Frankrig.
Aabach (Greifensee), flod i Schweiz.
Aabach (Afte), flod i Tyskland, biflod til Afte-floden.
Lielupe (tysk: Kurländische Aa), flod i Letland.
Gauja (tysk: Livländische Aa), flod i Letland. 
Sarner Aa floden i Schweiz.
Engelberger Aa floden i Schweiz.
Westfälische Aa floden i  Westfalen regionen af Tyskland.
Münstersche Aa floden i Münster regionen af Tyskland.
Den Store Aa (tysk:Große Aa) flod i Tyskland.
i Holland og Belgien:
Aa, en flod i Antwerpen-provinsen, begyndende i Arendonk, og flydende gennemTurnhout, Tielen og Vorselaar, sluttende sig til Kleine Nete ved Grobbendonk.
Drentse Aa, en lille flod i Drenthe og Groningen provinserne som også flyder gennem Groningen by.
Aa River (Meuse), som flyder gennem  Helmond  og det sydlige Hertogenbosch.
Aa eller Weerijs, også i Noord-Brabant, en lille flod nær Breda, som begynder ved Wuustwezel, Belgien, får følge af Kleine Aa,  der begynder ved Brecht, Belgien.
adskillige små floder og kanaler i Groningen provinsen, såsom Pekel Aa, Ruiten Aa, Mussel Aa.

Se også
Å (vandløb), liste over danske åer.

Vandløb